Leão III pode-se referir a:
 Leão III, o Isauro (†741) - imperador bizantino
 Papa Leão III (†816) - papa
 Leão III da Armênia (†1289) - Rei arménio da Cilícia. É, por vezes, chamado de Leão II.
 Leão IV da Armênia (†1307) - Rei arménio da Cilícia. É, por vezes, chamado de Leão III.

Desambiguação